Kandahar kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Kandahar (provins), 
 Kandahar (stad),

Iran 

 Kaneh Har, ort, Kermanshah, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar